Местните избори в Северна Македония през 2021 г. се провеждат в два тура, на 17 октомври и 31 октомври. Избрани са съветници и кметове в 80 общини в Северна Македония и град Скопие. Те са свикани от председателя на парламента Талат Джафери, който в края на юни 2021 г. заявява, че местните избори ще бъдат обявени в края на юли и в началото на август месец.

На първия тур се избират кметове и общински съветници в 81 общини, като право на глас имат около 1,8 млн. души.

Във втория тур от изборите се гласува в 44 общини, като право на глас имат 1 353 990 гласоподаватели, които гласуват в 2 481 секции. След обявяването на резултатите министър-председателят Зоран Заев заявява, че подава оставка като министър-председател и председател на Социалдемократическия съюз на Македония, след като партията му претърпява поражение на местните избори.

Резултати 

Победители на изборите за кметове на общини:

Източници

Външни препратки 
  Резултати от изборите в уебсайта на Държавната избирателна комисия

Северна Македония
2021
2021 година в Северна Македония